Gschmus ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Gschmus (um 1490–1543), elsässischer Theologe und Reformator
 Hieronymus Gschmus (1505–1544), elsässischer Mediziner und Herausgeber antiker medizinischer Schriften